Kvalspelet till U17-Europamästerskapet i fotboll 2019 var det kvalspel som anordnades för att avgöra vilka sju lag som ska få spela i U17-Mästerskapet tillsammans med värdnationen Bulgarien. Kvalspelet bestod av totalt 46 lag och två omgångar. De två bäst rankade lagen, Spanien och Tyskland, fick fripass till den andra omgången medan de övriga 44 lagen deltog i den första omgången. Den första omgången bestod av 11 grupper med fyra lag i varje grupp. De två bästa i varje grupp samt de fyra bästa treorna, det vill säga totalt 26 lag, gick vidare till den andra omgången. Väl där delades de 28 lagen upp i åtta grupper med fyra lag i varje grupp. Vinnaren i varje grupp gick vidare till mästerskapet.

Kvalificeringsomgång

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Ranking av grupptreor

Endast resultat mot gruppettan och grupptvåan räknas.

Elitrunda

Seeding

Lagen seedas efter deras resultat i kvalificeringsomgången, bortsett från Tyskland och Spanien som gick direkt till elitrundan och placerades som etta respektive tvåa. Etta och tvåa från samma grupp i kvalificeringsomgången kan inte hamna i samma grupp igen, däremot kan de ställas mot grupptrean om laget avancerat.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

U17-Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 2018
Fotbollsåret 2019
2018 i Europa
2019 i Europa